Wu – starożytne państwo chińskie z Okresu Wiosen i Jesieni
 Wu – państwo chińskie z Epoki Trzech Królestw
 Wu – państwo chińskie istniejące w X wieku, w okresie Pięciu Dynastii i Dziesięciu Królestw

 wu – jeden z języków chińskich